Байрру (, , «квартал», від германського borg, burg, borough) — португальська власна назва. Також — Байрро, Байру.

Топоніми

Байрру (Віла-Нова-де-Фамалікан) — парафія.
 Вентоза-ду-Байрру — парафія.
 Віларіню-ду-Байрру — парафія.
 Ойш-ду-Байрру — парафія.
 Олівейра-ду-Байрру — муніципалітет.
 Олівейра-ду-Байрру (парафія)
 Паредеш-ду-Байрру — парафія.
 Сан-Лоренсу-ду-Байрру — парафія.

Інше 
 Байрру (футбольний клуб)

Примітки